Alpin kan hentyde til flere artikler:

 Alpin (plantebælte) – det allerhøjeste plantebælte på en bjergtop.
 Alpine discipliner – fællesbetegnelse for en række skisportsdiscipliner.